Chubulow () ist der Familienname folgender Personen:

 Arsen Dawidowitsch Chubulow (* 1990), russischer Fußballspieler
 Wladimir Alexejewitsch Chubulow (* 2001), russischer Fußballspieler